Foton Ollin (кит. 奥铃) — семейство среднетоннажных грузовых автомобилей китайской компании Beiqi Foton Motor Ltd.

Описание модели 
Грузовики Foton Ollin получили кабину, похожую на Toyota Dyna, в 2012 году модель модернизировали и начали называть Foton Ollin, а также начали установку новых более просторных кабин, похожих на Isuzu Forward.

Автомобили Foton Ollin комплектуются дизельными двигателями Isuzu BJ493 объёмом 2,8 л (90—110 л. с., 172—260 Н*м) или Perkins Phaser 110TI/135ti/140TI объёмом 4 л (104—154 л. с., 360—445 Н*м), или Cummins ISF3.8s (156 л. с.), или Yuchai Yc4e140 (140 л. с.), или Lovol ie4d160 объёмом 4 л (160 л. с.). Автомобиль с двигателем Cummins называется Foton Ollin CTX, с двигателем Lovol — Foton Ollin TX.

На грузовики устанавливают коробки передач немецкой компании ZF.

Модификации 
 Foton Ollin BJ 1039 грузоподъёмностью 1,5 тонн.
 Foton Ollin BJ 1041 грузоподъёмностью 3,35 тонн.
 Foton Ollin BJ 1043 грузоподъёмностью 3 тонн.
 Foton Ollin BJ 1046 грузоподъёмностью 1,8 тонн.
 Foton Ollin BJ 1049 грузоподъёмностью 3 тонн.
 Foton Ollin BJ 1069 грузоподъёмностью 5 тонн.
 Foton Ollin BJ 1089 грузоподъёмностью 6,2—8 тонн.
 Foton Ollin BJ 1169 грузоподъёмностью 13 тонн.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Автомобили Foton
Бескапотные грузовики